Eredivisie (2005/2006) była 49. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Klaas-Jan Huntelaar, który w barwach klubów SC Heerenveen i AFC Ajax zdobył 33 gole.

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Baraże o udział w Lidze Mistrzów

1. runda 
FC Groningen - AZ Alkmaar 3 - 1; 1 - 2
AFC Ajax - Feyenoord 3 - 0; 4 - 2

2. runda 
AFC Ajax - FC Groningen 2 - 0; 1 - 2

AFC Ajax zakwalifikował się do 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Zespoły FC Groningen, AZ Alkmaar i Feyenoord wystąpią w Pucharze UEFA.

Baraże o udział w Pucharze UEFA

1. runda 
FC Twente - FC Utrecht 2 - 0; 3 - 1
Roda JC Kerkrade - SC Heerenveen 0 - 0; 0 - 1

2. runda 
FC Twente - SC Heerenveen 0 - 1; 0 - 5

Zespół SC Heerenveen wystąpi w Pucharze UEFA. Drużyna FC Twente zakwalifikowała się do 3. rundy baraży o udział w Pucharze Intertoto.

Baraże o udział w Pucharze Intertoto

1. runda 
Heracles Almelo - NEC Nijmegen 0 - 2; 3 - 2
RKC Waalwijk - SBV Vitesse 4 - 4; 0 - 2

2. runda 
SBV Vitesse - NEC Nijmegen 0 - 0; 2 - 1

3. runda 
SBV Vitesse - FC Twente 1 - 1; 0 - 2

Zespół FC Twente zakwalifikował się do Pucharu Intertoto

Baraże o awans/spadek

1. runda 
FC Zwolle – HFC Haarlem 1 – 1; 3 – 1
TOP Oss – AGOVV Apeldoorn 3 – 0; 2 – 0

2. runda 
TOP Oss - NAC Breda 0 – 0; 2 – 2; 1 – 3 (po dogr.)
De Graafschap – VVV Venlo 1 – 1; 4 – 2
Helmond Sport – FC Volendam 0 – 1; 3 – 2; 1 – 2 (po dogr.)
FC Zwolle – Willem II Tilburg 2 – 4; 2 – 6

3. runda  
De Graafschap - Willem II Tilburg 0 – 1; 1 – 2
FC Volendam – NAC Breda 1 – 2; 0 – 0

Zespoły Willem II Tilburg i NAC Breda utrzymały się w Eredivisie.

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2005 w Holandii
2006 w Holandii